BNL puede hacer referencia a:
 Banca Nazionale del Lavoro
 Barenaked Ladies
 Base Naval de Lisboa
Biblioteca Nacional de Líbano
Biblioteca Nacional de Luxemburgo
 British National League
 Brookhaven National Laboratory